A Antropologia do ciberespaço se preocupa em analisar os discursos, as técnicas, as identidades culturais, as formas específicas de relacionamentos que nascem na sociedade com o advento da Internet. Também discute metodologicamente como devem ser realizadas as etnografias em meio hiperintermediado.

Com o advento das novas tecnologias, a socialização e a comunicação envolveram-se em um processo de grande revolução. A WEB passou a ser um locus de interação e expressão cultural e política, um artefato também capaz de se envolver no processo de catalisar transformações.

Referências 

Antropologia
Ciberespaço